Die SangSom 6-Red World Championship 2018 war ein Einladungsturnier der Snooker Main Tour der Saison 2018/19 im Sonderformat Six-Red-Snooker, das vom 3. bis zum 8. September im Convention Centre von Bangkok ausgetragen wurde. Zum zehnten Mal seit 2008 wurde die 6-Red World Championship in der thailändischen Hauptstadt ausgetragen.

Titelverteidiger war der Waliser Mark Williams, der im Achtelfinale gegen Mohammed Shehab, den einzigen Amateur in der Endrunde, ausschied. Kyren Wilson gewann das Finale gegen den Sieger von 2016 Ding Junhui mit 8:4 und holte sich seinen ersten 6-Red-Weltmeistertitel. Nach dem Paul Hunter Classic 2018 war es der zweite Turniersieg in Folge für den Engländer und der dritte Main-Tour-Sieg insgesamt in seiner Karriere.

Preisgeld

Gruppenphase 
Wie im Vorjahr gab es 32 Teilnehmer. 16 Profis der Main Tour wurden eingeladen, darunter der Weltranglistenerste Mark Selby und der amtierende Weltmeister Mark Williams als Titelverteidiger. 6 Spieler qualifizierten sich über kontinentale Turniere bzw. die WSF Championship. 10 weitere Amateure wählte das Organisationskomitee des Turniers aus.

Das Feld wurde für die Vorrunde in acht Gruppen aufgeteilt, die aus je vier Spielern bestanden. Sie spielten im Round-Robin-Modus gegeneinander, die beiden Besten jeder Gruppe erreichten das Achtelfinale.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Hauptrunde 
Die 8 Gruppensieger waren gesetzt, die 8 Gruppenzweiten wurden ihnen vor Beginn der Hauptrunde zugelost.

Finale

50+-Breaks 
Während des Turniers wurden von 30 Spielern insgesamt 133 Breaks von 50 oder mehr Punkten gespielt. Dabei wurde zweimal, je einmal vom Chinesen Ding Junhui und dem Engländer Stuart Bingham, das mit 75 Punkten höchste mögliche Break mit 6 roten Kugeln (Maximum Break) erzielt.

Quellen

Weblinks 
 SangSom 6 Red World Championship 2018 bei der Billiard Sports Association of Thailand
 2018 6-Reds World Championship bei CueTracker

6-Red World Championship
Snookerveranstaltung 2018